Naver har flere betydninger: 

 Naver (værktøj) – kaldes også Nav, Navbor, Naverbor evt. Skebor (efter udseende)
 Naver (håndværker) – betegner en Skandinavisk håndværker på valsen
 Naver, kort navn for Rasmus Navers Forlag
 Näver – birkebark, se: barksløjd

Ekstern henvisning 
 Ordbog over det Danske Sprog